

Cabeça de série 
  Maikel Scheffers /  Shingo Kunieda (Campeões)
  Stéphane Houdet /  Nicolas Peifer (Final)

Final 

 

D
Australian Open - Duplas masculinas cadeirantes